Příjmení Fitz nosí více osobností:

 Florian David Fitz (* 1974) – německý scenárista
 Johann Fitz (1834–1906) – český podnikatel německého původu, majitel dolů a keramiček na Plzeňsku
 Leo Fitz – fiktivní postava ze světa Marvel Cinematic Universe

Německá příjmení